Troubadour ():

 Troubadour — альбом Джорджа Стрейта (2008).
 Troubadour — четвёртый студийный альбом Джей Джей Кейла (1976).
  — третий студийный альбом певца K’naan (2009).
 The Troubadour — ночной клуб в Западном Голливуде на бульваре Санта-Моника.

См. также 
 Трубадур (значения)